Calascione est un patronyme italien et maltais.

Étymologie 
Selon le linguiste maltais Mario Cassar, ce patronyme dérive du nom d'un ancien petit instrument à cordes pincées du sud de l'Italie, le colascione (ou calascione), « colachon » en français.
Le nom de cet instrument dérive probablement du latin *calassium, lui-même dérivé du grec κάλαϑος, « panier ».

Distribution du patronyme dans le monde 
Selon le site Forebears, en 2014, il y avait dans le monde  personnes qui portaient ce nom, dont  en Italie (principalement en Sicile), et  à Malte. En dehors de l'Italie et de l'archipel maltais, le nom Calascione, assez rare, se rencontre essentiellement aux États-Unis.

Personnalités portant ce patronyme 
Le nom de famille Calascione est notamment porté par :

  (né en 1962), avocat et homme politique maltais.

Notes et références

Bibliographie 
 Mario Cassar, The surnames of the Maltese Islands : an etymological dictionary, Book Distributors Ltd., 2003.

Liens externes 
 

Patronyme italien
Patronyme maltais